Джанма́рко Дзиго́ни (; 10 мая 1991, Верона) — итальянский футболист, нападающий клуба «Венеция». Сын футболиста Джанфранко Дзигони.

Воспитанник молодёжной команды «Тревизо», за которую забил более 200 голов. 26 января 2009 года дебютировал в первой команде клуба в итальянской Серии Б. В июне 2009 года подписал контракт с футбольным клубом «Милан».

Дебютировал в Серии A 28 марта 2010 года в матче 30-го тура против «Лацио», выйдя на замену на 77-й минуте вместо Филиппо Индзаги.

В 2009—2010 годах выступал за молодёжную сборную Италии (до 20 лет).

Ранние годы 
Дзигони родился в городе Верона, в семье Джанфранко Дзигони — бывшего нападающего «Ювентуса» и «Вероны» и правнука Пьерлуиджи Ронзона — бывшего полузащитника «Наполи».

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Италии
Игроки ФК «Тревизо»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Фрозиноне»
Игроки ФК «Авеллино 1912»
Игроки ФК «Про Верчелли»
Игроки ФК «Лечче»
Игроки ФК «Монца»
Игроки ФК СПАЛ
Игроки ФК «Венеция»
Игроки ФК «Новара»
Игроки ФК «Мантова»